Peine de bruja puede referirse a:

 el nombre común de la planta Dipsacus fullonum; o
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium.